Фи́рс Серге́евич Журавлёв (1836—1901) — русский жанровый живописец, академик Императорской Академии художеств, участник «бунта четырнадцати», один из учредителей Санкт-Петербургской артели художников.

Биография 

Журавлёв Фирс Сергеевич — живописец, академик; родился в 1836 году. До 19 лет занимался портновским ремеслом. Живописи учился в Санкт-Петербургской академии художеств, где получил малую золотую медаль. Изначально Журавлёв посещал академию в качестве вольноприходящего, затем постоянного ученика класса исторической живописи. Класс Тимолеона фон Неффа, Фиделио Бруни, А. Т. Маркова. Его род живописи — бытовая живопись; в особенности он известен несколькими картинами, сюжет которых взят из купеческого быта. «Купеческие поминки» — многофигурная картина, полная тонкой наблюдательности (1876), «Благословение невесты» — сцена почти драматического содержания, с большими художественными достоинствами (1878), также из купеческого быта. Журавлёв писал отдельные фигуры, верно выхваченные из действительности, например, «Официант». Писал также портреты (как, например, отца Иоанна Кронштадтского). Рисунок Журавлёва правильный, живопись тонкая, а колорит правдивый.

Творчество и общественное признание 

Во время учёбы в Императорской Академии художеств неоднократно награждался медалями «За успех в рисовании»: в 1858 и 1860 — малыми серебряными, в 1860 и 1862 — большими серебряными. В 1862 году был награждён малой золотой медалью за картину «Кредитор описывает имущество вдовы». В 1863 году отказался от участия в конкурсе на Большую золотую медаль Императорской Академии художеств («Бунт четырнадцати»), подав прошение о выходе из Академии и получив звание классного художника 2-й степени.

Один из основателей Санкт-Петербургской артели художников. Вместе с Иваном Крамским и ещё четырьмя художниками: Богданом Венигом, Александром Григорьевым, Алексеем Корзухиным и Николаем Шустовым поселился в квартире в доходном доме Гудкова на 17-й линии Васильевского острова, образовав своеобразную коммуну с общими мастерскими для работы и ведением общего хозяйства.

В 1868 году за представленные на Академической выставке картины «Приезд извозчика домой» и «Возвращение с бала» получил звание классного художника 1‑й степени «по живописи народных сцен». В 1874 году за картины «Перед венцом», «Носильщик», «Мачеха», «Девочка с курами», «Трубочист» и ряд портретов удостоен почётного звания академика Императорской академии художеств. Журавлёву прекрасно удавались картины «малого жанра», в которых он создавал образы, будто выхваченные из действительности — индивидуально точные и в то же время характерно-собирательные.

В 1888—1889 годах экспонировал свои работы на выставках Товарищества передвижных художественных выставок, однако членом Товарищества так и не стал. Участвовал во Всемирных выставках в Филадельфии в 1876 году, Париже в 1889 году и Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Участвовал в росписи кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, Христорождественского кафедрального собора в Риге. Автор мозаик в соборе Воскресения Христова на Крови и икон в соборе Воскресения Словущего всех учебных заведений в Санкт-Петербурге.

Галерея

Жанровая живопись

Портретная живопись

Мозаичные произведения

Адреса в Санкт-Петербурге 
 17 линия В. О., дом 4, квартира 4
 Адмиралтейский проспект, дом 10

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Художники России XIX века
Деятели культуры Саратова
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники Российской империи
Художники-монументалисты Российской империи
Академики Императорской Академии художеств